Владимир Кривошеев:
 Кривошеев, Владимир Иванович (1912—1979) — советский государственный деятель.
 Кривошеев, Владимир Филиппович (1947—2018) — советский и российский историк, член-корреспондент РАО.